Amiral Seniavine peut faire référence à plusieurs navires russes nommés en l'honneur de l'amiral Dmitri Seniavine (1763-1831) :
 , cuirassé de la  ;
 , croiseur de la .

Nom de bateau de la Marine russe